Edlaberg ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Edlaberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Edlaberg (Gutensteiner Alpen) (1096 m), Berg südlich von Rohr im Gebirge, Gutensteiner Alpen, Niederösterreich